The Greatest – singel Kenny’ego Rogersa (1999)
 The Greatest – singel Michelle Williams (2008)
 The Greatest – singel Sii (2016)
 The Greatest – singel Lany Del Rey (2019)
 The Greatest – album Iana Browna (2005)
 The Greatest – album Cat Power (2006)
 The Greatest – album Phunk Junkeez (2010)
 The Greatest – album Diany Ross (2011)